Julia Caesaris minor (oorspronkelijk geschreven als Iulia Caesaris minor) was de naam van verschillende vrouwen uit het Romeinse geslacht Julia in de Oudheid, onder wie:
 Julia Caesaris minor (zus van Julius Caesar) (101-51 v.Chr.); grootmoeder van de eerste 'keizer' (princeps) Augustus
 Vipsania Julia Agrippina (19 v.Chr. – 28 na Chr.), ook bekend als Julia minor; dochter van Augustus' vriend Agrippa en van Julia Caesaris maior die haar op beurt de dochter van Augustus was